Le nom Hambourg peut faire référence à :
 Hambourg, ville allemande.
 Hambourg, race de poule domestique originaire des Pays-Bas.
 André Hambourg (1909-1999), peintre français.

Voir aussi
 

Homonymie